MEVZA liga za žene 2010./11. je bilo šesto izdanje Srednjeeuropske (MEVZA) lige u odbojci u ženskoj konkurenciji. Sudjelovalo je deset klubova iz Austrije, Češke, Hrvatske, Slovačke i Slovenije, a ligu je osvojila ekipa Modřanská iz Prostějova.

Sudionici 
  ATSC Wildcats Sparkasse - Klagenfurt
  ASKÖ Linz-Steg - Linz
  Post - Schwechat
  Modřanská - Prostějov
  Rijeka - Rijeka
  Split 1700 - Split
  Doprastav - Bratislava
  Slavia UK EU - Bratislava
  Calcit Volleyball  - Kamnik
  Nova KBM Branik - Maribor

Ljestvica i rezultati

Ljestvica

Final four 
Igrano u Prostějovu.

Poveznice i izvori 
 MEVZA 2010./11. - konačni poredak
 MEVZA 2010./11. - ljestvica ligaškog dijela
 MEVZA 2010./11. - rezultati ligaškog dijela
 MEVZA 2010./11. - statistika ligaškog dijela
 MEVZA 2010./11. - raspored Final foura
 MEVZA 2010./11. - rezultati Final foura

Ž-2010-11